А́гилас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Гвадалентин. Занимает площадь 253,7 км². Население — 35 301 человек (на 2019 год).

Покровителями города считаются Иоанн Креститель и .

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Águilas
 Diario La Actualidad de Águilas
 
 
 
 Carnaval de Águilas
 Cofradía de San Juan Evangelista (Paso Blanco)
 aguilas.tv
 Centro Democrático Liberal de Águilas
 Agrupación Socialista de Águilas
 
 
 

Муниципалитеты Мурсии